van der Zwan ist der Familienname von:
 Frank van der Zwan (* 1988), niederländischer Fußballspieler
 Niels van der Zwan (* 1967), niederländischer Ruderer